Иван Иванович Зарубин:
 Зарубин, Иван Иванович (1822—1902) — генерал-лейтенант Российского флота, механик на фрегате «Паллада» — первый награждённый в России орденом Восходящего Солнца 10 августа 1881 г. 
Зарубин, Иван Иванович  (1887—1964) — востоковед-иранист и педагог.